Peter Larsson kan syfta på:

Per Larsson i Fole (1823-1904), riksdagsman
Peter Larsson (längdåkare), längdskidåkare.
Peter Larsson (fotbollsspelare), fotbollsspelare född 1961.
Peter Larsson (fotbollsspelare född 1984), fotbollsspelare född 1984.
Peter Larsson (sångare), sångare i dansbandet Larz-Kristerz.
Peter Larsson (ishockeyspelare), f.d. ishockeyspelare.
Peter Larsson (regissör), svensk regissör.
Peter Larsson (född 1949), präst och museiman